Le col de l'Alpe peut désigner :
 le col de l'Alpe, un col en France, dans le massif de la Chartreuse ;
 le col de l'Alpe, un col en France, dans le massif des Écrins.

Voir aussi 
 Col de l'Alpette
 Col de l'Alpettaz (Marthod)
 Col de l'Alpettaz (Mercury)
 Col de l'Arpette
 Col de l'Arpettaz